No more (band), een Duitse band uit de post-punk
Liedjes
 No more (Billie Holiday) (1944), een lied van Billie Holiday dat werd geschreven door Bob Russell en Toots Camarata
 (My baby don't love me) No more (1954), een lied van The De John Sisters
 No more (La paloma) (1961), een versie van La paloma die werd opgenomen door Elvis Presley en Dean Marin
 No more (Neil Young) (1989), een lied van Neil Young
 No more (A1) (2001), een lied van A1
 No more (Ruff Endz) (2000), een lied van Ruff Endz
 No more (Baby I'ma do right) (2001), een lied van 3LW
 No more (Jamelia) (2006), een lied van Jamelia
 No more (Cassie Davis) (2009), een lied van Cassie Davis